La FIBA Europe Cup de basket-ball 2003-2004 est la  édition de la quatrième compétition européenne de clubs dans la hiérarchie du basket-ball européen.

Équipes participantes

Conférence Nord

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Quarts de finale

Final four

Conférence Sud

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Quarts de finale

Final four

Conférence Ouest

Groupe A

Groupe B

Quarts de finale

Final four

Conférence Centrale

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Quarts de finale

Final four

Final four

Références

2004
Basket-ball M4
Europe M4